Ringwald ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Ringwald (1940–2021), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Fritz Ringwald (1874–1957), Schweizer Elektroingenieur und Politiker (LPS)
 Klaus Ringwald (1939–2011), deutscher Bildhauer
 Molly Ringwald (* 1968), US-amerikanische Schauspielerin
 Sandra Ringwald (* 1990), deutsche Skilangläuferin
 Winfried Ringwald (* 1950), deutscher Ruderer

Siehe auch:

 Ringwalde
 Ringwaldt